El Coll de la Marga, o de les Auques, o de les Flautes, és una collada del límit dels termes comunals d'Òpol i Perellós i de Salses, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord, molt a prop del triterme amb la comuna occitana de Fitor.

Està situat a 84,5 metres d'altitud. És l'extrem nord del terme de Salses i dels Països Catalans. És el lloc on hi ha uns molins de vent generadors d'energia elèctrica, anomenats del Coll de la Marga.

Referències 

Colls del Rosselló
Geografia d'Òpol i Perellós
Geografia de Salses (Rosselló)